Pojem rychlodráha může mít více významů:

 Rychlodrážní tramvaj – lehká (městská) železnice, spojující výhody (lehkých) tramvají a (rychlého) metra 

konkrétní železniční spojení
 Rychlodráha Praha – letiště Ruzyně – Kladno – mnohaletý dopravní středočeský projekt z přelomu 20. a 21. století
 Rychlodráha z Prahy do Drážďan – českoněmecký dopravní projekt z 21. století
 Rychlodráha Praha–Brno – plánovaná vysokorychlostní trať z Prahy do Brna
 Rychlodráha z Říma do Milána – italská železniční trať
 a mnoho dalších

Externí odkazy 
 
 Idnes.cz: GLOSA: Rychlovlak není důležitý pro Česko, chce ho Evropa (5/2016)

Železnice